Станисла́в Петро́в:
 Петров, Станислав Вениаминович (род. 1939) — генерал-полковник, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ (1989—2000).
 Петров, Станислав Евграфович (1939—2017) — подполковник ПВО СССР, предотвративший ядерную войну в 1983.